Zickermann steht für
Christian Zickermann (1672–1726), deutscher evangelischer Pfarrer und Geschichtsforscher. 
Zickermann-Orgel, Orgelbauer